Febra – dawna nazwa malarii
 Febra – potoczna nazwa opryszczki
 Żółta febra – choroba tropikalna